Селенча ( [-{Seljenča}-]) је насеље у Србији у општини Бач у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 2996 становника.

Демографија 
У насељу Селенча живи 2601 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 40,6 година (38,4 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 1223 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,68.

Ово насеље је великим делом насељено Словацима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бачу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији